Goločelo (Koceljeva), een plaats in de Servische gemeente Koceljeva
 Goločelo (Stanovo), een plaats in de Servische gemeente Stanovo